Het Europees kampioenschap voetbal vrouwen onder 17 van 2012 (kortweg: EK voetbal vrouwen -17) was de vijfde editie van het Europees kampioenschap voetbal vrouwen onder 17, bedoeld voor speelsters die op of na 1 januari 1995 geboren zijn. Het eindtoernooi werd net als de eerdere edities gehouden in het Zwitserse Nyon, de stad waar de UEFA is gevestigd. In tegenstelling tot andere toernooien was het gastland niet automatisch geplaatst.

Kwalificatie

Eerste kwalificatieronde 
Nederland en Duitsland waren als twee hoogst geplaatste landen direct geplaatst voor de tweede kwalificatieronde. De overige 40 landen waren in 10 groepen van 4 ploegen verdeeld. De winnaars van elke groep plus de vier nummers 2 met de beste resultaten tegen de winnaar en nummer drie van hun groep plaatsten zich voor de tweede kwalificatieronde.

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8

Groep 9

Groep 10

Rangschikking van de nummers 2

Tweede kwalificatieronde 
De 16 landen werden in 4 groepen van 4 teams verdeeld waarbij de groepswinnaars zich plaatsten voor het eindtoernooi. De wedstrijden werden gespeeld in voojaar 2012.

Groep 1
Toernooi in België, 13 t/m 18 april 2012.

Groep 2
Toernooi in Noorwegen, 19 t/m 24 maart 2012.

Groep 3
Toernooi in Denemarken, 26 april t/m 1 mei 2012.

Groep 4
Toernooi in Spanje, 10 t/m 15 april 2012.

Gekwalificeerde teams

1 Jaren in het vet betekent dat dat land in dat jaar de competitie won.

Eindronde 
De finalisten plaatsten zich direct voor het Wereldkampioenschap voetbal vrouwen onder 17 - 2012 dat wordt gehouden in Azerbeidzjan.

Halve finales

Troostfinale

Finale

Externe links 
 officiële site op de site van de UEFA
 Loting voor de eerste kwalificatieronde

Voetbal in 2012
2012
Voetbal in Zwitserland
Voetbal